

Astronomia 

7360 Moberg asteroide della fascia principale

Persone 
 David Moberg Karlsson (1994) – calciatore svedese
 Erik Moberg (1986) – calciatore svedese
 Lars-Erik Moberg (1957) – canoista svedese
 Osvald Moberg (1888-1933) – ginnasta svedese
 Vilhelm Moberg (1898-1973) – scrittore, drammaturgo e giornalista svedese